Eurypterus je izumrl rod morskih škorpijonov. Živeli so v obdobju silurja.

Ostaja 15 vrst roda Eurypterus, od katerih je najbolj pogost Eurypterus remipes, prvi fosilni eurypterid.
Povprečna velikost roda Eurypterus je bila med 13 in 23 cm, največji najdeni pa je dosegal dolžino 1,3m. Vsi so posedovali členkast oklep in obstranske priveske za veslanje. Bili so vsejedci, pa tudi plenilci in mrhovinarji.

Odkritje
Prvi fosil je bil odkril leta 1818 S. L. Mitchill v ZDA, ki pa ga je napačno opredelil kot silurskega morskega zmaja.

Že po sedmih letih je zoolog James Ellsworth De Kay fosil opredelil kot členonožca. Poimenoval ga je Eurypterus remipes in oblikoval rod Eurypterus. Ime pomeni široko krilo oz. široko veslo.

Ne glede na to, je De Kay mislil, da Eurypterus spada v skupino rakov. Leta 1898 je švedski paleontolog Gerhard Holm uspešno ločil fosile od kamnite posteljice. Tako je lahko opazoval skoraj popolnoma ohrajnene fragmente pod mikroskopom.
Večino fosilov so našli v državi New York v 19. stoletju. Še dandanes ostaja Eurypterus eden najbolj pogostih in najbolj poznanih eurypteridov, saj predstavlja kar 95% vseh eurypteridskih fosilov.

Opis

Največji členonožci, ki so kdaj obstajali, so bili eurypteridi. Največji znan primerek (Jaekelopterus rhenaniae) je dosegel kar 2,5m v dolžino, torej nekako dolžino krokodila. Vrste Eurypterus, pa so bile precej manjše.

Eurypterus remipes je dosegal velikost med 5 in 8 cm, Eurypterus lacustris pa 6 do 9 cm. Največji primerek Eurypterus remipes je dosegel velikost 1,3m, trenutno pa je razstavljen v Paleontological Research Institution v New Yorku.

Vrste

Eurypterus' De Kay, 1825
?Eurypterus cephalaspis Salter, 1856Eurypterus dekayi Hall, 1859Eurypterus flintstonensis Swartz, 1923Eurypterus hankeni Tetlie, 2006Eurypterus henningsmoeni Tetlie, 2002Eurypterus laculatus Kjellesvig-Waering, 1958Eurypterus lacustris Harlan, 1834Eurypterus leopoldi Tetlie, 2006Eurypterus megalops Clarke & Ruedemann, 1912
?Eurypterus minor Laurie, 1899Eurypterus ornatus Leutze, 1958Eurypterus pittsfordensis Sarle, 1903Eurypterus quebecensis Kjellesvig-Waering, 1958Eurypterus remipes DeKay, 1825Eurypterus serratus  (Jones & Woodward, 1888)Eurypterus tetragonophthalmus Fischer, 1839

Filogenija
Rod Eurypterus izvira iz Eurypterus minor, najstarejšega znanega primerka, predvideva pa se, da izvira iz Dolichopterus macrocheirus''. Filogenijsko drevo se naslanja na delo O. Erik Tetliea iz 2006. Nekatere vrste niso prikazane:

Reference

Zunanje povezave

Eurypterid.co.uk maintained by James Lamsdell
Eurypterids.net maintained by Samuel J. Ciurca, Jr.
Fossil biomechanics

Eurypterida
Paleozoik
Taksoni, opisani leta 1825
Izumrle živali